The Complete Columbia Recordings of Miles Davis with John Coltrane é um box de Miles Davis.

Álbuns de Miles Davis
Álbuns de John Coltrane
Álbuns de 2000